El Campeonato Argentino de Rugby 2012 (por motivo de patrocinio Argentino 2012 Copa Personal) fue el 68º Campeonato Argentino de Rugby de Mayores. El torneo fue organizado por la Unión Argentina de Rugby y tuvo como fase previa el Cross Border de ese mismo año.

La UAR organizó el Cross Border para ubicar a ocho participantes en las Zonas Campeonato y Zona Ascenso. Además, supuso una continuidad entre el mencionado torneo y las zonas del Argentino 2012, ya que el formato de competencia vinculó uno con el otro.

La Unión Cordobesa de Rugby fue la ganadora del mismo tras vencer en la final por 29-15 a la Unión de Rugby de Rosario como visitante.

Equipos participantes

Formato de competencia 

Para ambas zonas se dispuso que en fases de grupo se otorguen 2 puntos en caso de victoria, 1 por empate y 0 por derrota, además, no se otorga punto bonus.

Zona campeonato 

Las seis uniones participantes son agrupadas dentro de un único grupo, donde arrastran los resultados del Cross Border obtenidos contra los contrincantes que se hayan enfrentado; lo cual genera que solamente deban disputar tres partidos. 

Una vez finalizados los partidos, se confecciona una tabla general, donde los dos primeros disputan un partido para definir al campeón en cancha del mejor ubicado.

Zona ascenso 

Los ocho participantes que no disputaron Cross Border se dividen en dos zonas o grupos de cuatro cada una, donde se enfrentan entre sí a partido único dentro del grupo. Finalizada esta etapa, los dos mejores de cada grupo avanzan a duelos de eliminación directa, donde el primero de un grupo se enfrenta al segundo del otro.

Los ganadores de estos duelos disputarán un cuadrangular junto con los dos equipos que sí disputaron el Cross Border, el cual será a partido único y donde los dos mejores ubicados disputarán la siguiente temporada en la Zona Campeonato, mientras que los dos restantes en la Zona Ascenso.

Los peores equipos de los dos grupos iniciales disputan un partido entre sí para determinar cual desciende a la Zona Estímulo para la siguiente temporada.

Zona campeonato 

Fechas arrastre del Cross Border

Primera fecha

Segunda fecha

Tercera fecha

Final 

<center>

CórdobaCampeónSéptimo título'</center>

 Zona ascenso 
 Zona 3 

Primera fecha

Segunda fecha

Tercera fecha

 Zona 4 

Primera fecha

Segunda fecha

Tercera fecha

 Partido por la permanencia 

Las dos peores uniones disputan un único partido para definir cual de ambas participa la siguiente temporada en la Zona Ascenso y cual desciende a la Zona Estímulo.

 Semifinales 

Las cuatro mejores uniones, dos por zona, avanzan a las semifinales, donde hacen de local las mejores ubicadas, y donde las ganadoras avanzan al cuadrangular final para definir en que zona disputan la siguiente temporada, Zona Campeonato o Zona Ascenso.

 Cuadrangular final 

En la definición del ascenso participaron las dos uniones provenientes del Cross Border 2012 junto con las ganadoras de las semifinales, donde disputaban un cuadrangular, las dos primeras uniones participan la siguiente temporada, en la Zona Campeonato, mientras que las dos restantes en la Zona Ascenso''.

Primera fecha

Segunda fecha

Tercera fecha

Referencias

Enlaces externos 
 Resultados en rugbyfun.com.ar
 Resultados de la 1° fecha
 Resultados de la 2º fecha
 Resultados de la 3º fecha
 Resultados de la 4º fecha
 Resultados de la 5º fecha

2012
Rugby en 2012
Deporte en Argentina en 2012